Ел Пуерто дел Аире има више значења:

 Ел Пуерто дел Аире (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пуерто дел Аире (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику